Alexteroon – rodzaj płaza bezogonowego z podrodziny Hyperoliinae w rodzinie sitówkowatych (Hyperoliidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w południowym i południowo-zachodnim Kamerunie oraz Gwinei Równikowej.

Systematyka

Etymologia 
Alexteroon:  alexētēr „obrońca”; ωον ōon „jajo”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Alexteroon hypsiphonus 
 Alexteroon jynx 
 Alexteroon obstetricans

Przypisy 

Sitówkowate